CTTC steht für
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
Central Tool Room & Training Centre

Abkürzung